Petroselinum filiforme är en flockblommig växtart som beskrevs av Achille Richard. Petroselinum filiforme ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Persiljor
filiforme